Les Licinii Crassi sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Publius Licinius Crassus Dives, censeur en -208 et consul en -205, durant la deuxième guerre punique.
 Publius Licinius P. f. P. n. Crassus Dives, fils du précédent.
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus, consul en -131. Fils de Publius Mucius Scaevola, consul en -175, mais adopté par Publius Licinius Crassus, le fils du consul de -205.
 Licinia P. f. P. n., fille de Publius Licinius Crassus Mucianus, mariée à Caius Sulpicius Galba, fils de l’orateur Servius Sulpicius Galba.
 Licinia P. f. P. n., fille de Publius Licinius Crassus Mucianus, mariée à Caius Sempronius Gracchus, le tribun.
 Publius Licinius C. f. P. n. Crassus, consul en -171
 Caius Licinius C. f. P. n. Crassus, consul en -168.
 Caius Licinius (C. f. C. n.) Crassus, tribun de la plèbe en -145
 Caius Licinius (C. f. C. n.) Crassus, probablement le fils du précédent
 Licinia C. f. C. n., une des vestales en -123.
 Licinia P. f. P. n., sœur de Marcus Licinius Crassus Agelastus.
 Marcus Licinius P. f. P. n. Crassus Agelastus, grand-père du triumvir.
 Publius Licinius M. f. P. n. Crassus Dives, père du triumvir; consul en -97. Tué par les cavaliers de Caius Flavius Fimbria, un des partisans de Marius, en -87.
 Licinius P. f. M. n. Crassus Dives, frère du triumvir qui échappe au massacre de -87.
 Marcus Licinius P. f. M. n. Crassus Dives, le triumvir, consul en -70 et -55, et censeur en -65.
 Marcus Licinius M. f. P. n. Crassus Dives, fils ainé du triumvir, il est questeur en Gaule de César et préfet de la Gaule cisalpine au début de la guerre civile en -49
 Publius Licinius M. f. P. n. Crassus Dives, plus jeune fils du triumvir, légat de César durant la guerre des Gaules de -58 à -55.
 Lucius Licinius L. f. Crassus, le grand orateur et consul en -95 et censeur en -92.
 Licinia L. f. L. n., fille du consul de -95, mariée à Caius Marius, consul en -82.
 Licinia L. f. L. n., fille du consul de -95, mariée à Publius Cornelius Scipio Nasica, préteur en -94.
 Lucius Licinius Crassus Scipio, petit-fils du consul de -95, fils de Publius Cornelius Scipio Nasica et Licinia, et adopté par son grand-père qui n’a pas d’enfant. Son frère est Quintus Caecilius Metellus Scipio.
 Publius Licinius P. f. P. n. Crassus Dives, neveu du triumvir
 Licinius Crassus Dives, préteur en -59, peut-être le même que le précédent.
 Publius Licinius Crassus, préteur en -57
 Publius Licinius Crassus Junianus, tribun de la plèbe en -51, et ami de Cicéron.
 Marcus Licinius M. f. M. n. Crassus, consul en -30 avec Octavien; puis proconsul en Macédoine.
 Marcus Licinius M. f. M. n. Crassus Dives, consul en -14
 Marcus Licinius Crassus Frugi, consul en 27.
 Marcus Licinius M. f. Crassus, fils de Marcus Licinius Crassus Frugi, tué par Néron.
 Licinius Crassus Scribonianus, fils de Marcus Licinius Crassus Frugi, Marcus Antonius Primus lui offre l’empire mais il refuse.
 Lucius Calpurnius Piso Licinianus, fils de Marcus Licinius Crassus Frugi, adopté comme héritier par Galba, mais tué par les soldats d’Othon en 69.
 Marcus Licinius Crassus Mucianus, consul en 52, 70 et 75, général de Vespasien.